W1, W.1 ou W01 peut faire référence à :

Calendrier 
 W01, première semaine du calendrier.

Domaine militaire 
 HMS W1, un sous-marin  de la Royal Navy.

Sciences 
Astronomie
 C/1618 W1, une comète parabolique du Système solaire ;
 C/1664 W1, une comète parabolique du Système solaire ;
 C/2000 W1 (Utsunomiya-Jones), une comète à longue période.

Médecine 
 Chute de plain-pied résultant de glissade, faux-pas et trébuchement (W01), d’après la classification internationale des maladies.

Sport automobile 
 Mercedes-Benz MGP W01, une formule 1 de l’écurie Mercedes Grand Prix.

Transports 
Aéronautique 
 Power Jets W.1, l'un des tout premiers turboréacteurs britanniques.

Automobile
 Mercedes-Benz W01, un prototype automobile du constructeur allemand Mercedes-Benz.

Moto
 Kawasaki 650 W1, une moto du constructeur japonais Kawasaki.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres